Moth ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Moth (1802–1879), böhmischer Mathematiker und Hochschullehrer

 Johann Moth (1639–1705), dänischer Bibliothekar und Büchersammler
 Johannes Moth (1575–1642), deutscher Lehrer und Pastor
 Margaret Moth (1951–2010), neuseeländische Fotojournalistin
 Paul Moth (1600–1670), dänischer Arzt
 Richard Moth (Charles Phillip Richard Moth; * 1958), britischer Geistlicher, Militärbischof von Großbritannien
 Sophie Amalie Moth (1654–1719), dänische Mätresse von König Christian V.
 Sophie Moth (* 1998), dänische Handballspielerin

Moth steht für:
 de Havilland DH.60 Moth, Doppeldeckerflugzeug
 International Moth Class, Einhand-Segelbootklasse

Siehe auch:
 MOT
 Mott
 Mod
 Mothe